Dohrn puede referirse a:
 (Felix) Anton Dohrn (1840, Stettin – 1909), prominente darwinista y fundador y primer director de la Estación Zoológica de Nápoles.
 Gerhard Dohrn-van Rossum (* 1947), un historiador alemán.
 (Walter) "Walt" Dohrn (* 1970), escritor, director, artista, actor, animador, músico guionista y artista.